Дарси может означать:

Наука 
 Дарси — единица измерения проницаемости горных пород.
 Закон Дарси — закон фильтрации жидкостей и газов в пористой среде.
 Формула Дарси — эмпирическая формула, используемая в гидравлике.

Персоналии

Фамилия 
 Дарси, Анри — французский инженер-гидравлик.
 Дарси, Стив — бельгийский теннисист.

Имя 
 Варгас, Дарси — супруга президента Бразилии Жетулиу Варгаса.
 Такер, Дарси — канадский хоккеист.

См. также 
 Д’Арси